KIY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kilwa Masoko (Tanzania)